Bayside Village ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bayside Village (Florida), im Hillsborough County
 Bayside Village (San Diego County, Kalifornien)
 Bayside Village (San Francisco County, Kalifornien)
 Bayside Village (Maryland), im Harford County